JS2 fait référence à :
 JavaScript 2.0, une version du langage de programmation JavaScript,

JS-2 fait référence à :
 Char Josef Stalin, deuxième version d'un char d'assaut,